Андрей Владимирович Шишацкий (род. 12 октября 1965, Славянск, Донецкая область, УССР, СССР) — украинский государственный деятель, экономист, руководитель предприятий.

Биография 
Родился 12 октября 1965 года в городе Славянск Донецкой области УССР в семье учителей точных наук.

С 1983 по 1990 учился в Донецком государственном университете, специальность «экономика труда».

С 1984 по 1986 служил в рядах Советской Армии.

В 2007 получил образование по специальности «бизнес-администрирование» (магистр MBA) в Международном институте менеджмента (МИМ-Киев) .

Карьера и бизнес 
С 1990 по 1995 год — инженер, заместитель начальника по сбыту, начальник финансово-сбытового отдела, заместитель директора Донецкого завода крупнопанельного домостроения (ДЗКПД) комбината «Донецкшахтострой».

С 1995 по 2003 год — директор Донецкого завода крупнопанельного домостроения (ДЗКПД) комбината «Донецкшахтострой».

С 2003 по 2007 год — генеральный директор ОАО «Харцызский трубный завод». Под управлением Шишацкого на заводе была введена интегрированная Система менеджмента, в основу которой положены стандарты ISO 9001, API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001 ( Система менеджмента качества), ISO 14001 (Система менеджмента окружающей среды), OHSAS 18001 (Система менеджмента охраны труда и техники безопасности).

С 2007 по 2010 год — директор ООО «Фармация Донбасса».

Андрей Шишацкий является почти миллионером. В налоговой декларации за 2010 год он указал сумму совокупного дохода в размере 999 тыс. 960 грн. Из них дивиденды, проценты, роялти составили 841 тыс. 402 грн. Заработная плата – 158 тыс. 557 грн..

Политическая деятельность 
Депутат Донецкого областного советаV і VI созыва.

15 апреля 2010 года избран председателем Донецкого областного совета.

С 12 июля 2011 года по 2 марта 2014 года был председателем Донецкой областной государственной администрации

Пребывая на посту губернатора Донецкой области активно продвигал развитие медицинской сферы в регионе, поддерживал программы по борьбе с сиротством и помощи тяжелобольным детям, а также активно боролся с нелегальным игорным бизнесом.

Со 2 марта по 24 апреля 2014 года — вновь глава Донецкого областного совета.

9 апреля 2014 года добровольно подал в отставку с поста председателя Донецкого облсовета.

В конфликте в Донбассе неоднократно призывал к мирному урегулированию конфликта, выступая за неделимую Украину:

Я никогда не скрывал – я за сильную, единую и неделимую Украину! И я говорю это еще и еще раз здесь и сейчас!
Нам нельзя допустить раскола страны! .

16 июля 2015 года прокуратура Донецкой области возбудила против Шишацкого уголовное дело по факту содействия деятельности ДНР и проявлений сепаратизма, но в 2017 году дело было закрыто по причине отсутствия состава преступления.

Семья 
Жена - Лариса, долгое время работала на кафедре украинского языка Донецкого национального университета.

Сыновья - Павел, 1988 г.р. и Артем, 2008 г.р.
Дочь - Ольга, 1997 г.р.

Награды и звания 
22 января 2007 года награжден орденом «За заслуги» III степени 

7 ноября 2012 стал победителем в номинации «Содружество» и удостоен звания «Человек года» в России

5 июля 2012 года  орденом «За заслуги» II степени За значительный личный вклад в подготовку и проведение на Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, успешную реализацию инфраструктурных проектов, обеспечения правопорядка и общественной безопасности во время турнира, повышение международного авторитета Украинского государства, высокий профессионализм.

Интересные факты 
 Серьезно занимается спортом и является профессиональным пловцом - ежедневно перед работой проводит в бассейне около часа, где проплывает олимпийскую норму в несколько километров.
 Пьет белые сухие вина.
 Слушает Джо Дассена, шансон и Smokie.

Примечания

Ссылки 

 
 

Выпускники Донецкого национального университета
Председатели Донецкого областного совета